Оверна́йт (от  досл. ‘на ночь, до утра’):
 Дисконтное окно Федрезерва — кредит «на одну ночь», взятый банком у Федрезерва для выполнения требований ФЕДа по частичному резервированию эмиссии безналичных денег.
 в финансовой сфере — как правило, однодневный кредит, договор РЕПО и т. д. В банковской деятельности широко распространено использование термина в качестве обозначения однодневных кредитов, как правило, межбанковских. В операциях с активами также используются договоры РЕПО овернайт, то есть договоры РЕПО, заключённые на 1 день.

 в сфере пассажирских перевозок и туризма, чаще всего в авиации — пересадка с отправлением из пункта пересадки на следующие сутки после прибытия в него. На наземном транспорте также употребляют, имея в виду посадку вечером на поезд или автобус и прибытие утром в пункт назначения.